Château de Sainte-Suzanne (Manche)
 Château de Sainte-Suzanne (Mayenne)

Sainte-Suzanne